Roger Châtelain peut faire référence à :

 Roger Chatelain (1913-1983), homme politique français.
 Roger Chatelain (né en 1938), typographe suisse.
 Roger Chatelain (né en 1942), rameur d'aviron français.